Mary Roberts peut faire référence à:

 Mary Roberts (culturiste) (1950-), une femme culturiste professionnelle
 Mary Roberts (peintre) (1761-), première femme miniaturiste dans les colonies d'Amérique
 Mary Roberts Rinehart (1876-1958), auteure, nom de jeune fille de Mary Roberts
 Mary Roberts (poète), voir 1822 dans la poésie
 Mary Roberts (1788-1864), femme de lettres née à Londres
 Mary Helen Roberts, une femme politique américaine, dans l'état de Washington
 Marie Wendy Roberts (1944-), une femme politique américaine, dans l'état de l'Oregon
 Mary Louise Roberts (1886-1968), masseuse- kinésithérapeute, physiothérapeute et alpiniste de Nouvelle-Zélande
 Cokie Roberts (né en 1943), de son vrai nom Mary Roberts, une journaliste

Source de la traduction